Indonesië
 Ngawi (regentschap), een regentschap van de provincie Oost-Java
 Ngawi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Ngawi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java